prorok
 Gatanje (Caravaggio), slika talijanskog slikara Caravaggia, znana i kao Proročica